77th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IRT Lexington Avenue
 77th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Fourth Avenue